Бысыттах () — якутский топоним. Может означать:

 название населённых пунктов в Республике Саха (Якутия) России

 Бысыттах — село в Нюрбинском районе.
 Бысыттах — упразднённое село в Олёкминском районе.
 Бысыттах — упразднённый сельский населённый пункт в Среднеколымском районе.

 водоём
озеро Бысыттах, Среднеколымский улус, 69.181130, 150.761317